HSK kan syfta på:

 HSK – en  idrottsförening i Tyresö kommun, se Hanvikens SK
 HSK –  en konståkningsförening i Helsingfors, se Helsingfors Skridskoklubb
 HŠK Zrinjski Mostar – en bosnisk fotbollsklubb från staden Mostar